{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = BWillsie.jpg
| upright = 1
| légende = Brian Willsie avec le TPS Turku
| alternative image = Brian Willsie avec le TPS Turku
| surnom = 
| nationalité = CAN
| date de naissance = 
| lieu de naissance = London (Canada)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| position = Ailier gauche
| tire = gauche
| équipe =
| ligue =
| équipe prospect = 
| ligue prospect = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = LNHAvalanche du ColoradoCapitals de WashingtonKings de Los AngelesLAHBears de HersheyPirates de PortlandMonsters du lac ÉriéBulldogs de HamiltonSlohokej LigaHDD Olimpija LjubljanaLNAKloten FlyersKHLKHL MedveščakSM-liigaTPS TurkuSHLÖrebro HK
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 1996
| équipe draft LNH = Avalanche du Colorado
| début carrière = 1998
| fin carrière = 2015
}}Brian Willsie' (né le  à London en Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace évoluant au poste d'ailier gauche.

 Biographie 
Au terme de sa première saison avec le Storm de Guelph dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il est repêché par l'Avalanche du Colorado de la Ligue nationale de hockey en 1996. Il devient professionnel en 1998-1999 dans la Ligue américaine de hockey en jouant pour les Bears de Hershey, club-école de l'Avalanche.

Il joue sa première complète avec les Capitals de Washington en 2005-2006 avant de rejoindre les Kings de Los Angeles en juillet 2006. Il retourne avec l'Avalanche en 2008-2009, jouant 42 rencontres puis seulement quatre la saison suivante. Il retourne avec l'organisation des Capitals en 2010 pour jouer avec les Bears de Hershey, ancienne équipe affiliée de l'Avalanche et associée aux '' depuis 2005 puis signe un contrat à deux volets avec les Canadiens de Montréal pour jouer avec les Bulldogs de Hamilton la saison suivante.

Statistiques

En club 

| 1993-1994 || Bombers de Belmont || ON-Jr.D || 13 || 9 || 5 || 14 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Stars de St. Thomas || ON-Jr.B || 45 || 35 || 47 || 82 || 47 || - || - || - || - || - 
|-
| 1995-1996 || Storm de Guelph || LHO || 65 || 13 || 21 || 34 || 18 || 6 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 1996-1997 || Storm de Guelph || LHO || 64 || 37 || 31 || 68 || 37 || 18 || 15 || 4 || 19 || 10
|-
| 1997-1998 || Storm de Guelph || LHO || 57 || 45 || 31 || 76 || 41 || 12 || 9 || 5 || 14 || 18
|-
| 1998-1999 || Bears de Hershey || LAH || 72 || 19 || 10 || 29 || 28 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1999-2000 || Bears de Hershey || LAH || 78 || 20 || 39 || 59 || 44 || 12 || 2 || 6 || 8 || 8
|-
| 1999-2000 || Avalanche du Colorado || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Bears de Hershey || LAH || 48 || 18 || 23 || 41 || 20 || 12 || 7 || 2 || 9 || 14
|-
| 2001-2002 || Avalanche du Colorado || LNH || 56 || 7 || 7 || 14 || 14 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2002-2003 || Bears de Hershey || LAH || 59 || 29 || 28 || 57 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Avalanche du Colorado || LNH || 12 || 0 || 1 || 1 || 15 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2003-2004 || Capitals de Washington || LNH || 49 || 10 || 5 || 15 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HDD Olimpija Ljubljana || Slohokej Liga || 14 || 7 || 9 || 16 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Pirates de Portland || LAH || 53 || 24 || 17 || 41 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Capitals de Washington || LNH || 82 || 19 || 22 || 41 || 77 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH || 81 || 11 || 10 || 21 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Kings de Los Angeles || LNH || 53 || 4 || 8 || 12 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH || 42 || 1 || 3 || 4 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH || 12 || 8 || 6 || 14 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH || 75 || 26 || 31 || 57 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Bears de Hershey || LAH || 76 || 30 || 38 || 68 || 68 || 6 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 2010-2011 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 68 || 18 || 26 || 44 || 88 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga|| 48|| 24|| 11|| 35|| 105 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Kloten Flyers || LNA|| 6||1||5||6||0|| 5||  2||  2||  4|| 2
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL|| 13|| 2|| 3|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || TPS Turku || SM-liiga|| 33|| 14|| 11|| 25|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Örebro HK || SHL ||6 || 1 || 0 || 1 || 6 || 9 || 3 || 0 || 3 ||  8
|-
|2014-2015 || Örebro HK || SHL || 55 || 9 || 12 || 21 || 16 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4

| 381 || 52 || 57 || 109 || 217 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4

International 

| 1998 ||  junior || Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || Huitième place

Notes et références

Notes

Références

Annexes 
 

Naissance en mars 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du EHC Kloten
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Örebro HK
Attaquant de hockey sur glace